Николо-Погостинский сельсовет — сельское поселение в Городецком районе Нижегородской области. Административный центр — посёлок Аксентис.

История 
Сельское поселение Николо-Погостинский сельсовет образовано законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 156-З в результате объединения сельских поселений Ильинский сельсовет и Мошковский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района 

Сельские поселения Нижегородской области
Муниципальные образования Городецкого района